Передняя продольная связка () — длинная связка позвоночного столба.

Проходит вдоль передней поверхности и отчасти вдоль боковых частей тел позвонков. Идёт на всём протяжении от зоны глоточного бугорка затылочной кости до крестца, где переходит в надкостницу I и II крестцовых позвонков.

В кранио-сакральном направлении передняя связка позвоночника расширяется и становится намного крепче и шире по сравнению с шейным отделом. Передняя продольная связка прочно сращена с надкостницей позвонков, и свободно перекидывается через межпозвонковые диски .
Глубокие слои пучков этой связки короче поверхностных. Передняя продольная связка ограничивает разгибание позвоночного столба.

Примечания

См. также 
 Задняя продольная связка

Позвоночник
Синдесмология